Бра́йцева — женская форма фамилии Брайцев. Известные носители:
 Брайцева, Екатерина Александровна — российский социолог.

Примечания